Ел Ањил има више значења:

 Ел Ањил (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ањил, Агва Зарка (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ањил (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ањил, Меса ел Ањил (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ањил (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ањил (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ањил (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ањил (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ањил (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ањил (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику